The Flirting Husband é um curta-metragem dos Estados Unidos de 1912, do gênero comédia, estrelando Mabel Normand e Ford Sterling. O filme mudo foi dirigido e produzido por Mack Sennett.

Elenco 
Mabel Normand ... Mrs. Smith
Ford Sterling ... Mr. Smith
Fred Mace
Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Mack Sennett